

Sigle 
 Terminal Node Controller  – dispositivo elettronico assimilabile ad un modem
 The Nature Conservancy  – organizzazione ambientalista
 Trusted Network Connect  – protocollo di rete realizzato da Trusted Computing Group

Codici 
 TNC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tin City (Alaska) (Stati Uniti)
 tnc – codice ISO 639-3 della lingua tanimuca-retuarã